Sternal ist der Familienname folgender Personen:

 Lin Sternal (* 1987), deutsche Filmregisseurin und Drehbuchautorin 
 Raimund Sternal (* 1946), deutscher Geistlicher
 Sebastian Sternal (* 1983), deutscher Jazzmusiker

Sternal ist das Adjektiv zu Sternum.